Toba, Guaycuruan pleme nastanjeno u Chacu Argentine, Paragvaja i Bolivije.
 Toba (Batak), pleme Bataka na sjeveru Sumatre.
 Toba (pleme), pleme u sjevernoj Kini u kraljevstvu Wey.
 Toba (jezero), jezero u Indoneziji na Sumatri.
 Toba (planina), planina u Etiopiji